O Condado de Nova Madrid () é um dos 114 condados do estado americano de Missouri. A sede do condado é Nova Madrid, e sua maior cidade é Nova Madrid. O condado possui uma área de 1 808 km² (dos quais 52 km² estão cobertos por água), uma população de 19 760 habitantes, e uma densidade populacional de 11 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1812.

Condados do Missouri